Чемпионат Австрии по футболу 1946/47 - (Österreichische Fußballmeisterschaft) 36 розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Клуб Ваккер Вена впервые стал чемпионом. Клубы Хоштадт Вена и Пост СВ Вена покинули высший дивизион по итогам чемпионата.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
Сезон 1946/1947 на rsssf.com 
 Сезон 1946/1947 на сайте austriasoccer.at 

1946/1947
1946 год в Австрии
Спорт в Австрии в 1947 году
Австрия
Австрия